Тунгу́с — представитель эвенкийского народа (устар. тунгусы).

 «Тунгус» — шхуна Сибирской флотилии Российской империи.
 Тунгус — бухта в заливе Петра Великого Японского моря.

См. также 

 Тунгуз — железнодорожный разъезд Похвистневском районе Самарской области России.
 Тунгусская — бухта в Охотском море.